Ritratto del cardinale Alessandro Farnese – dipinto di Raffaello Sanzio
Ritratto del cardinale Alessandro Farnese – dipinto di Tiziano